Полобжа — топоним в Хвойнинском районе Новгородской области России:
 Полобжа (деревня);
 Полобжа (озеро);
 Полобжа (река).